Diverse Van den Eerenbeemts hebben op verschillende wijze een rol gespeeld in de Nederlandse samenleving.

 Harry van den Eerenbeemt (hoogleraar, historicus-socioloog)
 Else-Marie van den Eerenbeemt (psychologe)
 Herman van den Eerenbeemt (Olympisch Roeier)
 Noud van den Eerenbeemt (schrijver)
 Yvonne van den Eerenbeemt
 Noortje van den Eerenbeemt (subco Ticketing Theaterfestival Boulevard)

De familie komt van oorsprong uit 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland waar de Markies Gérard Leonard van den Eerenbeemt samen met zijn vrouw Josepha Maria Dorina Louisa (Sepha) van den Eerenbeemt heeft gewoond. De Van den Eerenbeemts behoren tot de Nederlandse adellijke families en beschikken over de titel van markies of markiezin (markgraaf/markgravin)